Victoires illusoires est le premier épisode de la saison 4 de série télévisée Stargate SG-1. Écrit par Robert C. Cooper et réalisé par Martin Wood, l'épisode a été diffusé pour la première fois sur la chaine américaine Showtime le . Victoires illusoires conclut l’histoire du final de la saison 3, Nemesis, dans lequel l'équipe SG-1 rencontre les Réplicateurs pour la première fois.

Cet épisode marque un tournant dans les effets visuels de la série : en effet, les réplicateurs et le personnage Asgard de Thor ont été en partie animés par ordinateur. Certaines scènes ont été filmés à l’extérieur d'un sous-marin russe de la classe Foxtrot. En 2001, Victoires illusoires a été nominé dans la catégorie meilleurs effets spéciaux pour un Emmy Award, un Gemini Award et un Leo Award.

Résumé 
Pensant que la destruction du vaisseau de Thor a éliminé la menace d'une invasion de Réplicateurs sur Terre (épisode Nemesis), l'équipe SG-1 revient à la maison à travers la deuxième porte des étoiles qui a été mis en place au SGC. Peu de temps après, ils apprennent qu'un sous-marin russe de la classe Foxtrot a été attaqué par des créatures dont les descriptions semblent correspondre aux Réplicateurs, Thor arrive alors au SGC et demande de l'aide pour combattre les Réplicateurs dans la galaxie des Asgards. L'équipe se sépare en deux, le colonel O'Neill, Daniel Jackson et Teal'c partent s'occuper du sous-marin détourné, tandis que le Major Carter part avec Thor.

Distribution

Production

Écriture et préproduction 
Le superviseur des effets visuels James Tichenor s'est approché du producteur Robert C. Cooper après la fin de la saison 3 et a déclaré sa confiance dans la capacité de son équipe à créer des effets pour un épisode basé sur de l'eau. À cette époque, Cooper avait déjà écrit la ligne directrice de Victoires illusoires comme épisode ouvreur de la saison 4.

Christopher Judge qui dans les saisons précédentes portait une tête rasée pour le rôle du jaffa Teal'c, est revenu avec une petite barbe de menton puisque les producteurs n'avaient pas permis à son personnage d'avoir des cheveux avant la saison 8. Il a finalement rasé la barbe plusieurs épisodes plus tard après avoir reconnu que cela lui donnait l'air idiot. Le site internet de Showtime, la chaîne diffusant la série, avait initialement annoncé la présence de Jay Acovone (jouant le rôle du Major Charles Kawalsky) en tant qu'acteur invité : ce qui s'est finalement avéré incorrect.

Tournage 
Comme la plupart des épisodes de la série, Victoires illusoires a été tourné en sept jours. Les trois premières saisons de Stargate SG-1 avait été filmées sur pellicule 16 mm (à l'exception des scènes incorporant des effets visuels, où l'expérience avait montré que le 35 mm permettait un meilleur résultat), à titre d'essai, Nemesis, le dernier épisode de la saison 3 a été tourné entièrement sur du 35 mm. C'est pourquoi dès ce premier épisode, la saison 4 bascule entièrement dans ce nouveau format.

Victoires illusoires est divisé en deux histoires parallèles, plusieurs scènes spatiales à bord du vaisseau de Thor ont été retirés du script dans le but d'allouer plus d'argent à celles du sous-marin. Le scénario avait prévu au départ d'utiliser un chalutier de pêche, jusqu'à ce que les producteurs obtiennent un accès à un véritable sous-marin russe de la classe Foxtrot. Ce dernier a été transféré de Vladivostok à Vancouver, au Canada, où Stargate SG-1 est tourné.

Effets spéciaux 
Victoires illusoires a surpassé Némésis comme le plus gros épisode de Stargate SG-1 en matière d'effets spéciaux et reste l'un des plus grands de la saison. Néanmoins, le budget limité a exigé que les grands moments d'effets spéciaux numériques soient bien choisis. La séquence d'ouverture du vaisseau Asgard volant au-dessus de l'océan jusqu'à son crash dans l'eau a été entièrement générée par ordinateur, tout comme le monde Asgard un peu plus tard dans l'épisode.

Réception 

L'épisode et le final de la saison quatre Exode ont été nominés en 2001 pour un Emmy Award dans la catégorie « Meilleurs effets spéciaux pour une série télévisée», mais ils ont perdu face à un épisode de Star Trek: Voyager. Victoires illusoires a aussi été nominé sans succès pour un Gemini Award et un Leo Award toujours dans les catégories des effets spéciaux.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Épisode de Stargate SG-1